Birnbaum steht für:

 ein Obstbaum, siehe Kultur-Birne
 eine Gattung der Kernobstgewächse, siehe Birnen
 eine Holzart, siehe Birnen #Holz
 Birnbaum (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Birnbaum (Film), deutscher Kurzfilm aus dem Jahr 2007
 Kreis Birnbaum, Landkreis in der preußischen Provinz Posen
 Der Birnbaum, ein deutschsprachiges Volkslied, siehe Drunten in der grünen Au
Birnbaum (Klimt), ein Gemälde von Gustav Klimt

Birnbaum ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Birnbaum (Eichendorf), Ortsteil des Marktes Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Birnbaum (Gerhardshofen), Ortsteil der Gemeinde Gerhardshofen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Birnbaum (Gummersbach), Ortsteil der Stadt Gummersbach, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Birnbaum (Halblech), Ortsteil der Gemeinde Halblech, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Birnbaum (Halsbach), Ortsteil der Gemeinde Halsbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Birnbaum (Kirchweidach), Ortsteil der Gemeinde Kirchweidach, Landkreis Altötting, Bayern
 Birnbaum (Schöllnach), Ortsteil des Marktes Schöllnach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Birnbaum (Steinwiesen), Ortsteil des Marktes Steinwiesen, Landkreis Kronach, Bayern
 Birnbaum (gemeindefreies Gebiet), gemeindefreies Gebiet im Landkreis Kronach, Bayern
 Birnbaum (Wüstung), Wüstung bei Straßberg, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt

in Österreich:
 Birnbaum (Gemeinde Lesachtal), Kärnten

in Polen:
 Birnbaum, deutscher Name von Międzychód, Stadt in der ehemaligen Provinz Posen

in Tschechien:
 Birnbaum, deutscher Name von Hrušky u Brna, Gemeinde im Okres Vyškov, Tschechien
 Birnbaum, deutscher Name von Hrušky, Gemeinde im Okres Břeclav, Tschechien

Siehe auch:
 Unterm Birnbaum, Novelle von Theodor Fontane
 Pyrbaum
 Schloss Pyrbaum
 Birenbaum